Но́вая Дере́вня — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, на автодороге регионального значения 58К-366 «Цапелька — Плюсса» и около железнодорожного разъезда 197 км.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1935 год; тогда впервые фиксируется платформа на 197 км Октябрьской железной дороге. В 1941, 1944 — платформа 197 км, в 1955-ом — полустанок Карьер. В 1956 году в результате переселения жителей главным образом из дер. Котяжи бывшего
Посадницкого сельсовета около разъезда 197 км образовалась деревня Новая Деревня. Разъезд 197 км упоминался в документах 1958, 1968, 1972 годов.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
Новодеревенская начальная школа (1958).

В 1956 году новопереселенцы перевезли из родной деревни Котяжи старую деревянную часовню Святителя Николая Чудотворца. В 1998 году на её месте возвели новую часовню.

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна автомобильным и железнодорожным транспортом. Остановка общественного транспорта «Новая Деревня».

Примечания

Литература 
Но́вая Дере́вня // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 310.
Населённые пункты Струго-Красненского района